Каранксы, или каранги (), — род морских лучепёрых рыб из семейства ставридовых. В состав рода включают 18 видов.

Описание 
Длина тела от 55 до 170 см. Тело высокое, сильно сжатое с боков. Рыбы обитают в тропических и субтропических водах Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Все виды — хищники, питаются различными рыбами, ракообразными и головоногими моллюсками. В свою очередь являются добычей крупных пелагических рыб и акул. Эти рыбы используются в промышленном и спортивном рыболовстве. Некоторые крупные особи каранксов, такие как островной каранкс, желтоперый каранкс, синепёрый каранкс могут быть токсичны.

Классификация

Примечания

Литература 
 Melanie Stiassny, Guy Teugels & Carl D. Hopkins: The Fresh and Brackish Water Fishes of Lower Guinea, West-Central Africa. Band 2. ISBN 9789074752213
 Hans A. Baensch/Robert A. Patzner: Mergus Meerwasser-Atlas Band 7 Perciformes (Barschartige), Mergus-Verlag, Melle, 1998, ISBN 3-88244-107-0

Каранксы